Geografia
 Algarrobo (Espanha) — município na província de Málaga, Espanha
 Algarrobo (Magdalena) — município do departamento de Magdalena, Colômbia
 Algarrobo (Chile) — comuna da região de Valparaíso, Chile
 Algarrobo del Águila — município da província de La Pampa, Argentina

Botânica
 Alfarrobeira ou algaroba europeia ou Ceratonia siliqua — da família das fabáceas
 Olaia ou algaroba louca ou Cercis siliquastrum — da subfamília Mimosoidae
 Jatobá ou algaroba crioula ou Hymenaea courbaril 

Qualquer das espéciesdo gênero americano Prosopis:
Algaroba ou Prosopis extrafelomino
Algaroba americana ou huarango ou Prosopis pallida
Algarobeira ou Prosopis juliflora — nativa do Peru e abundante no nordeste brasileiro
Algaroba branca ou Prosopis alba
Algaroba chilena ou Prosopis chilensis
Algaroba negra ou Prosopis nigra

Desambiguação
Desambiguações de topônimos